

Presentación previa 
Andreas Beck fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda con Jesse Huta Galung.

Nicolas Mahut derrotó en la final a Yūichi Sugita.

Cabezas de serie 

  Lucas Pouille (Semifinales)
  Andreas Beck (Segunda ronda)
 ' Nicolas Mahut (Campeón)
  Igor Sijsling (Primera ronda)

<ol start=5>
  Yūichi Sugita ''(Finalista)
  Jan Hernych ''(Segunda ronda)
  David Guez ''(Primera ronda)
  Edward Corrie ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Saint-Brieuc 2015